Kaiser může být:

loď
 SMS Kaiser (1911) – bitevní loď z první světové války
 SMS Kaiser (1860) – řadová loď rakouského námořnictva
 třída Kaiser Franz Joseph I. – třída chráněných křižníků Rakousko-uherského námořnictva
 SMS Kaiser Karl VI. – rakouský pancéřový křižník
 Třída Henry J. Kaiser – třída tankerů pomocných sil Amerického námořnictva
 třída Kaiser – třída německých dreadnoughtů

příjmení osob
 August Kaiser (1850–1908) – českoněmecký politik
 Daniel Kaiser (* 1971) – český novinář
 Dominik Kaiser (* 1988) – německý fotbalový hráč
 Georg Kaiser (1878–1945) – německý spisovatel a dramatik
 Gerd Kaiser (* 1933) – německý historik
 Henry Kaiser (* 1952) – americký kytarista a hudební skladatel
 Ignaz Kaiser (1819–1895) – rakouský politik
 Karolína Kaiserová (* 1983) – česká herečka, dcera Oldřicha Kaisera
 Leonhard Kaiser (1872–1956) – československý politik německé národnosti a poslanec Národního shromáždění
 Ludwig Kaiser (1862–1906) – 5. náčelník německé koloniální správy ostrova Nauru
 Manfred Kaiser (1929-2017) - východoněmecký fotbalista
 Matěj Kaiser (1761–1831) – český kat a pohodný v Plzni
 Oldřich Kaiser (* 1955) – český herec
 Reinhold Kaiser (* 1943) – německý historik zabývající se středověkými dějinami
 Rudolf Kaiser (1881–1936) – český loutkář
 Stien Baasová-Kaiserová (* 1938) – nizozemská rychlobruslařka
 Václav Kaiser (1915-??) – československý fotbalista
 Vea Kaiser (* 1988) – rakouská spisovatelka

jiný význam
 Kaiser Chiefs – britská hudební skupina
 Kaiser (pivo) – značka brazilského piva
 Kaisergebirge – pohoří ve Východních Alpách v Tyrolsku
 německy císař